Диего Силва Насименто Сантос (; ), также известный как Диего Кариока () — бразильский футболист, полузащитник клуба «Колос (Ковалёвка)», выступающий на правах аренды за клуб «Сумгайыт».

Биография 
На молодёжном уровне выступал за бразильские команды «Айморе» и «Гремио». В 2018 году стал игроком основного состава «Айморе», вместе с которым стал серебряным призёром второго дивизиона штата Риу-Гранди-ду-Сул и вышел в Лигу Гаушу. Затем непродолжительное время выступал за «Лажеаденсе».

Летом 2019 года находился на просмотре в белорусском «Витебске», с которым в итоге 9 июля подписал контракт. 21 июля дебютировал в чемпионате Белоруссии, выйдя на замену на 57-й минуте матча с «Минском».

В июле 2021 года подписал трёхлетний контракт с украинским клубом «Колос» из Ковалёвки.

В марте 2022 года отправился в аренду в польскую «Ягеллонию».

Клубная статистика

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте «Витебска»

Футболисты Бразилии
Игроки ФК «Лажеаденсе»
Игроки ФК «Витебск»
Игроки ФК «Шахтёр» Солигорск
Игроки ФК «Колос» Ковалёвка
Игроки ФК «Ягеллония»
Игроки ФК «Залаэгерсег»
Игроки ФК «Сумгайыт»